Наталия Ивановна Кобринская, Наталия Ивановна Кобрынская (, дев. фам. — Озаркевич; 8 июня 1855, с. Белелуя (ныне Снятынского района Ивано-Франковской области Украины) — 22 января 1920, Болехов) — украинская .

Биография 
Наталия Озаркевич родилась 8 июня 1855 года в селе Белелуя, в семье священника. Была старшей из пяти детей.

Одна из первых украинских феминисток. Овдовев, стала активной проповедницей равноправия для женщин, направляла петиции о разрешении женщинам доступа в университеты, писала повести на тему женской эмансипации и учредила в городе Станиславове «Товариство руських жінок».

Совместно с Оле́ной Пчи́лкой в 1889 году выпустила альманах «Перший вінок», заложивший основы женских журналов, которые редактировали и издавали женщины.

Наталия Ивановна Кобринская умерла 22 января 1920 года в городе Болехове от тифа.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Гундорова Т. І. Кобринська Наталія Іванівна  // 

Писательницы-феминистки
Деятели феминизма Украины
Умершие от тифа